Деберн (; ; ) — місто в Німеччині, у землі Бранденбург. Відомий своїми скляними традиціями - спочатку Doebern Glashuette, далі Lausitzer Glushuette, зараз завод Cristalica.
Входить до складу району Шпрее-Найсе. Підпорядковується управлінню Деберн-Ланд. Населення становить  ос. (станом на ). Займає площу 15,73 км². Офіційний код - 12 0 71 044.

Офіційною мовою в населеному пункті, крім німецької, є лужицький.

Демографія

Галерея

Примітки

Література  
 Döberner Kultur- & Heimatblatt. Herausgeber: Döberner Heimatfreunde e.V. Jahreshefte seit 2002.
 Kurt Mettke: Döbern N.-L. Seine Geschichte und Entwicklung. Forst 1939.
 Rolf Müller: Döbern und seine Schulen. Verlag Reinhard Semmler, Cottbus 2002. ISBN 3-935826-27-3.
 von Schönfeldt, Erwin Stein (Herausgeber): Der Landkreis Sorau N.-L. Deutscher Kommunalverlag, Berlin-Friedenau 1925.
 Wolfgang Schossig, Manfred Kulke: Braunkohlenbergbau auf dem Muskauer Faltenbogen. (Beiträge zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz, Band 6). Cottbus 2006.
 Germanus Theiss, Konrad Theiss: Neues Glas und alter Glaube. Lebenserinnerungen des Glasmachers Germanus Theiss. St. Benno-Verlag, Leipzig 1982.

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу